Рыба́цкий мост — пешеходный балочный мост через реку Славянку в Невском районе Санкт-Петербурга.

Расположение 
Расположен в устье реки Славянки, соединяет Рыбацкий и Советский проспекты. Рядом с мостом расположен дом Слепушкина, памятник культуры регионального значения. Ближайшая станция метрополитена (1,8 км) — «Рыбацкое». Выше по течению расположен Славянский мост.

Название 
Мост, существовавший на этом месте с 1820-х годов, в 1839 году получил название Усть-Славянский. Существующее название известно с 1960-х годов и произошло от названия исторического района Рыбацкое.

История 
Мост в устье Славянки показан на карте 1817 года. Мост был деревянным многопролётным и неоднократно ремонтировался. В годы блокады он был разобран. В 1957 году по проекту инженера «Ленгипродортранса» Н. К. Пенионжкевича построен существующий пятипролётный мост.
 
К 2007 году мост полностью исчерпал свой ресурс и был закрыт для движения автотранспорта и пешеходов. Тем не менее, мост продолжает использоваться местными жителями. В 2018—2019 годах ООО «ФУНДАМЕНТСТРОЙ» разработало проект капитального ремонта моста. В конце октября 2020 года проект получил положительное заключении экспертизы. Работы предполагается начать в 2023 году.

Конструкция 
Мост пятипролётный балочно-разрезной системы. Средний пролёт перекрыт металлическим пролётным строением с продольными и поперечными связями. Крайние пролёты перекрыты железобетонными балками таврового сечения, объединённые монолитными швами по плите. Устои и промежуточные опоры из монолитного железобетона, на свайном основании. Длина моста 139,5 м, ширина — 16,1 м.

Мост признан аварийным, закрыт для автомобильного движения и используется только как пешеходный. Покрытие проезжей части и тротуаров — асфальтобетон. Перильное ограждение металлическое сварное, на устоях завершается железобетонными парапетами.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Мосты Санкт-Петербурга
Пешеходные мосты Санкт-Петербурга
Балочные мосты России
Мосты через Славянку